Hvozdec kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hvozdec (okres Beroun)
 Hvozdec (okres Brno-venkov)
 Hvozdec (okres České Budějovice)